Цагаре́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Цагарели, Авксентий Антонович (1857—1902) — грузинский драматург, режиссёр и актёр.
 Цагарели, Александр Антонович (1844—1929) — грузинский филолог и историк.
 Цагарели, Арчил Лукич (1913—1988) — грузинский геолог.
 Цагарели, Георгий Константинович (1893—1955) — грузинский советский писатель, кинодраматург, переводчик.
 Цагарели, Юрий Александрович (1936—2009) — заслуженный грузинский, советский энергетик.